Малыши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малыши — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Малыши — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Малыши — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Малыши — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Малыши — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Малыши — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Малыши — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Малыши — деревня в Исетском районе Тюменской области.

См. также 
 Малыши — фильм (Франция, 2010).